Esistono più comuni francesi con questo nome

Fontcouverte – Aude
Fontcouverte – Charente Marittima